TMNT — однопользовательская игра в жанре приключенческий боевик, главными героями которой являются черепашки-ниндзя. Игра была выпущена за три дня до выхода одноименного фильма в 2007 году. для Wii, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2 и GameCube. Впоследствии она была выпущена на PC, а чуть позже на PlayStation Portable, Nintendo DS. Игра должна была выйти на PlayStation 3, однако из-за разногласий выход был отменен.

Сюжет 
Сюжет игры почти полностью повторяет историю одноименного фильма. Черепашки давно одолели Шреддера, зарезервировав для него только льготное место в своих воспоминаниях. А что же касается новых противников, то за ними далеко ходить не придется – действие происходит в Нью-Йорке нашего времени. Что не мешает прорастать сюжетным корням из древних времен. Черепашки рассказывают историю владельца шлема, которого они победили в одноимённом фильме.

Три тысячи лет назад воинственный король, одержимый идеей захватить весь мир, нашёл таинственный портал, который якобы наделял человека немыслимой силой. После его открытия король получил бессмертие, но взамен самые сильные воины-генералы обратились в камень, а из портала выскочило тринадцать уродливых чудовищ, разрушивших все вокруг. В итоге бессмертный монарх лишился всего нажитого и был обречен на вечные скитания и томительное ожидание следующего открытия портала, который по прошествии трех тысяч лет подарит шанс изменить ситуацию в лучшую сторону. По давно сложившейся традиции бывший обладатель престола дожил до наших времен и, не теряя зря времени, сколотил многомиллионное состояние. Ныне он известен как Макс Винтерс, и без четверки черепах ему никак не обойтись.

Персонажи 
 Леонардо () — неформальный лидер черепашек, храбрый, решительный и преданный. Как строгий приверженец бусидо, он очень чётко следует правилам чести. Он носит синюю маску и владеет мечом «ниндзято» (не то же, что «катана»). В первой миссии он выступает под личностью «Призрака джунглей». Его назвали в честь Леонардо да Винчи.  
 Рафаэль () — изображен агрессивный и подозрительный ниндзя, ревнующий к лидерству Леонардо. Физически Рафаэль самый сильный участник команды. Рафаэль носит красную маску и владеет парой кинжалов-сай. В некоторых миссиях Рафаэль носит броню «Ночного стража», которая усиливает его удары, однако уменьшает скорость. Его назвали в честь Рафаэля Санти.
 Микеланджело () — добродушный и беззаботный Микеланджело — главный комик в команде. Любит читать комиксы и есть пиццу, обожает экстрим (скейтбординг в том числе). Микеланджело носит оранжевую маску и владеет парой нунчаки. В первой же миссии за Микеланджело, он носит маску «Кавабанга Карла». Его назвали в честь Микеланджело Буонарроти.
 Донателло () — учёный-любитель, исследователь и «просто гений», Донателло имеет репутацию заумного парня. Он, возможно, наименее агрессивный в команде, поскольку предпочитает разрешать конфликты мирным путём. Носит фиолетовую маску и владеет шестом-бо. Его назвали в честь скульптора Донато ди Никколо ди Бетто Барди.

Антагонисты 
 Гато — один из генералов Юатля и самый слабый из них. Он представлен как ссутулившаяся статуя в тигриной шкуре. Во время сражения, перемещается по полю и стреляет в игрока иглами. Также он может пригнуться и броситься на игрока, нанеся сильный удар. За игру игроку дважды предстоит сразиться с ним: сначала играя за Донателло, а затем в финальной миссии.
 Моно — один из генералов Юатля; медлителен, но очень силён. Вооружён огромным молотом с длинной ручкой. В основном бьёт по земле, создавая звуковые волны. Может прыгать в воздух и падать на игрока с молотком. Также может совершать очень сильные удары, которые ослепляют игрока и сбрасывают его с арены. За игру игроку дважды предстоит сразиться с ним: сначала играя за Ночного стража (Рафаэля), а затем в финальной миссии.
 Серпьенте — одна из генералов Юатля. Довольно быстра. Вооружена двойными клинками. Стреляет в игрока снарядами из кислоты. Может накапливать скорость в ногах и совершать серию ударов. За игру игроку дважды предстоит сразиться с ней: сначала играя за Рафаэля, Донателло и Микеланджело, а затем в финальной миссии.
 Агила — один из генералов Юатля и самый главный из них. Его слабое место находится в области груди. Он может направлять в игрока молнии и атаковать своим двуручным мечом. Кроме того время от времени Агила посылает в противника множество красных лазеров. Во время поднятия на камне, насылает на игрока огненный дождь. Встречается лишь однажды — во время финальной миссии.
Шреддер — был главным врагом черепашек, пока они не победили его. Встречается лишь однажды — в воспоминаниях Леонардо и Рафаэля, где игроку предстоит сразиться с ним. Он призывает трёх белых клонов, которые мешают игроку победить оригинал.

Отзывы 

Игра, как и фильм, получила смешанные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Action-adventure
Аркады
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Nintendo DS
Игры для Wii
Игры для GameCube
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя